Solomirski (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Pawlowitsch Solomirski (1838–1923), russischer Unternehmer und Mäzen
 Pawel Dmitrijewitsch Solomirski (1798–1870), russischer Unternehmer
 Wladimir Dmitrijewitsch Solomirski (1802–1884), russischer Hofbeamter, Privatgelehrter und Dichter